Excision steht für

 Excision (Musiker), kanadischer Musiker
 Excision (2008), Kurzfilm von Richard Bates Jr.
 Excision (2012), Langfassung des Films von Richard Bates Jr.

Siehe auch:
 Exzision
 Weibliche Genitalverstümmelung